Pablo Iglesias peut faire référence à :

Personnalités 
 Pablo Iglesias Posse (1850-1925), homme politique espagnol, fondateur du PSOE ;
 Pablo Iglesias Turrión (né en 1978), universitaire et homme politique espagnol, fondateur de Podemos.

Institutions 
 Fondation Pablo Iglesias, institution culturelle et historique espagnole créée en 1926.